Муваффак () — арабское мужское имя. В переводе на русский язык означает «успешный», «удачливый», «счастливый». Производное имя Муваффак ад-Дин означает «успех религии», «удача религии», «счастье религии».

 Абу Ахмад аль-Муваффак Тальха ибн Джафар (842—891) — военачальник, регент Багдадского халифата.
 Муджахид аль-Муваффак (960—1044) — 1-й эмир Денийской тайфы (1014—1044), эмир Валенсийской тайфы (1018—1021).
 Муваффак ад-Дин Абдул-Латиф ибн Юсуф аль-Багдади (1162—1231) — учёный государства Айюбидов.
 Муваффак ад-Дин Абдуллах ибн Ахмад ад-Димашки (Ибн Кудама аль-Макдиси) (1146—1223) — исламский богослов, правовед (факих) ханбалитского мазхаба.
 Муваффак ад-Дин Абу-ль-Аббас Ахмад аль-Ансари (Ибн Абу Усайбиа) (ум. 1269) — арабский врач и биограф арабских врачей, автор знаменитого сочинения «История врачей».